Deux navires de l'United States Navy ont été nommés USS Little :

l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 et coulé en 1942 ;
l', un destroyer de classe Fletcher lancé en 1944 et coulé en 1945.

Little